Rio Cabril (Cávado) — rio português afluente da margem direita do rio Cávado
Rio Cabril (Corgo) — rio português  afluente da margem direita do rio Corgo (afluente do rio Douro)
Rio Cabril (Tâmega) — rio português  afluente da margem esquerda do rio Tâmega  (afluente do rio Douro)
Rio Cabril (Lima) — rio português afluente da margem esquerda do rio Lima

Desambiguações de hidrografia